APFS steht für:

 Apparent Places of Fundamental Stars, ein Astronomisches Jahrbuch
 Apple File System, ein Dateisystem

Abkürzung